Karl Koch (botanicus)
Karl Koch (militair)